Tour of Antalya 2019 var den 2. udgave af det tyrkiske landevejscykelløb i Antalya. Løbet foregik i perioden 21. til 24. februar 2019. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2019 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder af løbet blev polske Szymon Rekita fra Leopard Pro Cycling.

Hold og ryttere

Det danske landshold
Sebastian Kolze Changizi
Niklas Spilcker Jacobsen
Mads Østergaard Kristensen
Rasmus Hestbek Lund
Sebastian Ryttersgaard
Kristian Arnth Sørensen

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2019
UCI Europe Tour 2019